Allison Tranquilli – cestista australiana
 Giovanni Tranquilli – bacologo italiano
 Secondino Tranquilli – scrittore e politico italiano
 Silvano Tranquilli – attore e doppiatore italiano, interprete anche di fotoromanzi

Pagine correlate 

 Tranquillo